Herden ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Herden (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Antje Herden (* 1971), deutsche Schriftstellerin und Autorin
 Birgit Herden (* 1969), deutsche Biochemikerin, Autorin und Übersetzerin
 Christian Herden (* 1943), deutscher Jurist
 Hans-Nikolaus Herden, deutscher Anästhesist und Intensivmediziner, Chefarzt in der Asklepios Klinik Altona
 Herbert Herden (1915–2009), Widerstandskämpfer
 Horst Herden (1928–2005), deutscher Fußballschiedsrichter
 Larissa Sirah Herden aka Lary (* 1986), deutsche Sängerin und Model
 Lutz Herden, deutscher Journalist und letzter Leiter der Hauptabteilung Nachrichtenjournale beim Fernsehen der DDR
 Peter Herden (1918–2013), deutscher Schauspieler
 Ralf Bernd Herden (* 1960), deutscher Rechtsanwalt, Bürgermeister a. D., Publizist, Historiker und Lehrbeauftragter
 Tim Herden (* 1965), deutscher Journalist
 Timo Herden (* 1994), deutscher Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Heerden
 Herde (Tierverband)